Judge steht für:

 Judge (Band), US-amerikanische Hardcore-Band

Judge ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Judge (* 1992), US-amerikanischer Baseballspieler
 Alan Judge (* 1988), irischer Fußballspieler
 Arline Judge (1912–1974), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Ben Judge (* 1983), australischer Snookerspieler
 Christopher Judge (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Grace Judge (1882–?), britische Ärztin, siehe Women’s Hospital Corps #Grace Judge
 Igor Judge, Baron Judge (* 1941), britischer Richter
 Jack Judge (1878–1938), britischer Varieté-Sänger
 James R. Judge (1849–1912), US-amerikanischer Politiker
 Joe Judge (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Ken Judge (1958–2016), australischer Australian-Football-Spieler und -Trainer 
 Michael Judge (* 1975), irischer Snookerspieler 
 Mike Judge (* 1962), US-amerikanischer Zeichentrickfilmer
 Mychal Judge (1933–2001), römisch-katholischer Priester
 Oney Judge (1773–1848), Sklavin von George Washington
 Patty Judge (* 1943), US-amerikanische Politikerin
 Peter Judge (* 1957), kanadischer Freestyle-Skier
 Thomas Lee Judge (1934–2006), US-amerikanischer Politiker
 William Quan Judge (1851–1896), irisch-amerikanischer Rechtsanwalt und Theosoph